Матчи группы B чемпионата Европы 2020 года прошли с 12 по 21 июня 2021 года в Копенгагене и Санкт-Петербурге. В группе сыграли сборные Дании, Финляндии, Бельгии и России. Для сборной Финляндии это было первое в истории участие в чемпионате Европы или мира.

В раунд плей-офф из группы вышли сборные Бельгии (далее выбыла из чемпионата на стадии 1/4 финала) и Дании (дошла до полуфинала).

Команды 

Примечания

Предыдущие очные официальные матчи команд 
  — . 4:2. 18 ноября 2020, Лига наций УЕФА 2020/21.
  — . 1:4. 16 ноября 2019, отборочный турнир к ЧЕ-2020.
  — . 0:1. 29 апреля 1987, отборочный турнир к ЧЕ-1988
  — . 0:3. 10 июня 2009, отборочный турнир к ЧМ-2010.

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы B (Бельгия), который сыграет с командой, занявшей третье место в группе F (Португалия).
 Команда, занявшая второе место в группе B (Дания), которая сыграла с командой, занявшей второе место в группе A (Уэльс).
Команда, занявшая третье место в группе B, (Финляндия) не вышла в 1/8 финала, поскольку не попала в число четырёх лучших команд, занявших третье место в групповом этапе.

Матчи

Дания — Финляндия 
На 43-й минуте матч был приостановлен после того, как датский полузащитник Кристиан Эриксен упал на поле из-за остановки сердца. Эриксен был переведён в местную больницу, где его состояние стабилизировалось. Матч был возобновлён в 20:30 (CEST), последние четыре минуты первого тайма были доиграны до пятиминутного перерыва.

Бельгия — Россия

Финляндия — Россия

Дания — Бельгия

Россия — Дания

Финляндия — Бельгия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2020